Bengt Nilsson kan syfta på
 Bengt Nilsson (Färla), riksråd på 1500-talet
 Bengt Nilsson Schack (död 1561), svensk riddare och fogde
 Bengt Nilsson (höjdhoppare) (1934–2018), svensk höjdhoppare, europamästare
 Bengt Nilsson (kyrkomusiker) (född 1948)
 Bengt Nilsson (musiker) (född 1967)
 Bengt Nilsson (ingenjör) (1906–1996), svensk ingenjör med ledande uppdrag inom gasbranschen
 Bengt Nilsson (politiker) (1926–2020), kommunalråd i Falkenbergs kommun 1983-1985 
 Bengt Bedrup tidigare Nilsson (1928–2005), sportjournalist
 Bengt Nilsson (1921) – författare till läroböcker i matematik
 Bengt Nilsson (1925) – författare
 Bengt Nilsson (1926) – författare
 Bengt Nilsson (1931-2005), författare till ett antal bibelmeditationer
 Bengt Nilsson (1937) – författare
 Bengt Nilsson (1940) – skådespelare och musiker
 Bengt Nilsson (1946) – författare
 Bengt Gh Nilsson) (född 1949), svensk författare till 4 självutgivna böcker
 Bengt Nilsson (1950) – författare
 Bengt G. Nilsson (journalist) (född 1951), journalist, filmare och författare
 Bengt Nilsson (1952) – cyklist
 Bengt KH Nilsson (1952) – företagsledare
 Bengt Nilsson (1957) – författare
 Bengt Nilsson (1967) – skådespelare
 Bengt Nilsson (1970) – författare
 Bengt Nilsson (beachvolleyspelare) (född 1972)
 Bengt J. Nilsson – författare

Referenser